Вальтер Гоффарт (Walter Andre Goffart; ) — американский историк позднего Древнего Рима и Раннего Средневековья, специализирующийся на варварских царствах этого периода. Доктор философии (1961), эмерит-профессор Ун-та Торонто, ныне сотрудник и лектор Йеля. Член Канадского королевского общества и Американской академии медиевистики. Награждён от последней  (1991).

Биография 
Сын бельгийского дипломата.
Окончил Гарвард (бакалавр, 1955), где учился с 1955 года и где затем в 1961 году получил докторскую степень (PhD).

В 1960—1999 годах преподавал историю в Торонтском университета, затем эмерит-профессор истории. С 2000 года сотрудник и преподаватель истории Йеля.
Членкор Королевского исторического общества.

В. Гоффарт приверженец мнения о том, что в поздней античности превалировало взаимодействие римлян и варваров, а не их конфронтация. Анализ его научного вклада см.
Его указывают самым настойчивым критиком Хервига Вольфрама.

Примечания

Ссылки 
  На сайте Йеля

Историки Поздней античности
Историки США
Медиевисты США
Члены Канадского королевского общества
Члены Американской академии медиевистики
Награждённые медалью Чарльза Хаскинса